East Fife FC is een Schotse voetbalclub uit Methil, Fife.

De club werd in 1903 opgericht en alhoewel de club geen hoogvlieger was in de Schotse voetbalgeschiedenis mag de club toch trots zijn op enkele prestaties. East Fife was de eerste club die de League Cup 3 keer won en de enige club die de Schotse beker won vanuit de 2de klasse. East Fife is een van de vier clubs in de regio maar de enige die de naam van de regio Fife in de clubnaam draagt. 
Er werden 14 seizoenen in de hoogste klasse doorgebracht en 41 seizoenen in de 2de klasse. In het seizoen 2007-2008 speelt de club in de Third Division oftewel de 4de klasse, waar reeds op 15 maart - met nog zes speeldagen te gaan - het kampioenschap werd behaald. In 2014 degradeerde de club naar de League Two. In 2016 was East Fife weer terug in League One.

Eindklasseringen

|}

Erelijst 
 Scottish Football League First Division
 Winnaar (1): 1947/48

 Scottish Football League Third Division / Scottish League Two
 Winnaar (1): 2007/08, 2015/16

 Scottish Cup
 Winnaar (1): 1938
 Runner-up (2): 1927, 1950

 Scottish League Cup
 Winnaar (3): 1948, 1950, 1954

Records 
 Grootste overwinning: 13-2 tegen Edinburgh City in 1937
 Grootste nederlaag: 0-9 tegen Hearts in 1957
 Hoogste aantal toeschouwers: 22 515 tegen de Raith Rovers in 1950

Externe link 
 East Fife Historian Site
 The Young Fifers

Schotse voetbalclub
Fife